L'édition 2007 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Wesley Moodie et Todd Perry celle de double.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Chris Guccione. Il s'agit de son  sur dur en extérieur.

En double, Wesley Moodie et Todd Perry remportent le titre en battant en finale Novak Djokovic et Radek Štěpánek. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple 
Le tournoi en simple se déroule dans un premier temps en 8 poules de 3 joueurs. Le meilleur de chaque poule est qualifié pour les quarts de finale.

Parcours

Poules

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2007
Adélaïde
Tennis en Australie en 2007
Tennis en janvier 2007